Чемпионат мира по настольному теннису 1947 года прошёл с 25 февраля по 7 марта в Париже (Франция).

Медалисты 

1947
Февраль 1947 года
Март 1947 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1947 году
Чемпионаты мира во Франции